Tomáš Hyka ist der Name folgender Personen:

* Tomáš Hyka senior (* 1967), tschechischer Eishockeyspieler 
 Tomáš Hyka junior (* 1993), tschechischer Eishockeyspieler